

Fantasy 
 Lindon – regno di Arda nell'universo immaginario creato da J.R.R. Tolkien

Geografia 
 Lindon – comune nella contea di Utah, Stato dello Utah, Stati Uniti d'America

Persone 
 Frances Brawne Lindon – nota soprattutto per il fidanzamento con John Keats
 Mathieu Lindon – scrittore e giornalista francese
 Vincent Lindon – attore francese